Гуртовой — русская фамилия; имеет женскую форму Гуртовая.

Известные носители 
 Гуртовой, Василий Моисеевич (1927—2004) — Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета УССР 10 — 11 созывов.
 Гуртовой, Григорий Антонович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Гуртовой, Григорий Аркадьевич (род. 1963) — российско-украинский предприниматель.
 Гуртовой, Николай Павлович (1918—1991) — полный кавалер ордена Славы.
 Гуртовой, Тимофей Иванович (1919—1981) — молдавский советский дирижёр, тромбонист, педагог, народный артист СССР.